Хвостохранилищата в България са съоръжения, използвани за съхраняване на странични продукти от минни операции след отделянето на рудата от скалата.

Те са проектирани за постоянно съхранение, което означава „да останат там завинаги“. Общият брой хвостохранилища в България е 33, като 21 от тях са спрени от експлоатация (запълване) и частично рекултивирани.

Действащи хвостохранилища

Нерекултивирани хвостохранилища

Рекултивирани хвостохранилища

Други хвостохранилища 
Към ТЕЦ-овете и някои от кариерите за добив на инертни материали също са направени хвостохранилища.

Инциденти 
На 1 май 1966 г. в 11.25 ч. над 500 хил. куб. метра маса от вода, кал, камъни и дървета, смесена с отровни утайки от тежки метали и цианиди скъсва дигата на хвостохранилището на оловно-цинковия рудник „Мир“ и заливат близкото село Згориград, минават през прохода Вратцата, заливат югозападните квартали и центъра на Враца. Това е сред най-зловещите трагедии в най-новата история на страната. Официално са обявени 107 жертви, но според неофициални оценки те са над 500 души.

Източници 

Добивна промишленост в България
България